Öffnung steht für:
 freier Durchmesser einer Optik; siehe Apertur
 zielgerichtete Beseitigung von Bauern im Schach; siehe Öffnung (Schach) und vgl. Eröffnung (Schach)
 regional die Ladenöffnungszeit

Siehe auch:
 Körperöffnung
 Offenheit